Garnich steht für:

 Garnich, eine Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg

Garnich ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Garnich (1874–1926), deutscher Baubeamter und Politiker (DVP), MdL
 Lotte Garnich (1881–1939), deutsche Politikerin (DVP), MdL